Buste (kunst), een borstbeeld
Borst van een vrouw
Büste (Altmark), een plaats in Duitsland
El Buste, een gemeente in Spanje